|-
| 18401 ||  || noiembrie 21, 1992 || Kushiro || , 
|-
| 18402 - ||  || decembrie 26, 1992 ||  || T. Urata
|-
| 18403 - || 1993 AG || ianuarie 13, 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 18404 - ||  || martie 20, 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 18405 - ||  || martie 17, 1993 || La Silla || 
|-
| 18406 - ||  || martie 17, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 18407 - ||  || martie 21, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 18408 - ||  || martie 21, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 18409 - ||  || martie 19, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 18410 - ||  || martie 19, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 18411 - ||  || martie 19, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 18412 || 1993 LX || iunie 13, 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 18413 ||  || iunie 13, 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 18414 - ||  || iulie 20, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 18415 - ||  || 15 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 18416 - || 1993 QW || 22 august 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 18417 - ||  || 20 august 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 18418 - ||  || octombrie 15, 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 18419 - ||  || octombrie 9, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 18420 - ||  || octombrie 9, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 18421 - ||  || octombrie 9, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 18422 - ||  || octombrie 20, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 18423 - ||  || octombrie 20, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 18424 - || 1993 YG || decembrie 17, 1993 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18425 - || 1993 YL || decembrie 18, 1993 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18426 Maffei ||  || decembrie 18, 1993 ||  || , 
|-
| 18427 - || 1994 AY || ianuarie 4, 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18428 - ||  || ianuarie 7, 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18429 ||  || ianuarie 8, 1994 ||  || 
|-
| 18430 Balzac ||  || ianuarie 14, 1994 ||  || F. Börngen
|-
| 18431 Stazzema || 1994 BM || ianuarie 16, 1994 ||  || , 
|-
| 18432 - ||  || februarie 13, 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18433 - || 1994 EQ || martie 4, 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18434 Mikesandras ||  || martie 12, 1994 || Palomar || C. S. Shoemaker, 
|-
| 18435 - ||  || aprilie 14, 1994 || Palomar || 
|-
| 18436 - ||  || aprilie 14, 1994 || Palomar || PCAS
|-
| 18437 - || 1994 JR || mai 5, 1994 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 18438 - ||  || mai 4, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 18439 - ||  || iunie 9, 1994 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 18440 - ||  || iulie 8, 1994 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 18441 - || 1994 PE || 5 august 1994 ||  || , 
|-
| 18442 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 18443 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 18444 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 18445 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 18446 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 18447 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 18448 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 18449 Rikwouters ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 18450 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 18451 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 18452 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 18453 - || 1994 TT || octombrie 2, 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 18454 - ||  || ianuarie 23, 1995 ||  || S. Otomo
|-
| 18455 - || 1995 DF || februarie 20, 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18456 - || 1995 ES || martie 8, 1995 || Kleť || Kleť
|-
| 18457 - ||  || martie 5, 1995 ||  || , 
|-
| 18458 Caesar ||  || martie 5, 1995 ||  || F. Börngen
|-
| 18459 ||  || martie 28, 1995 || Kushiro || , 
|-
| 18460 Pecková || 1995 PG || 5 august 1995 ||  || 
|-
| 18461 Seiichikanno || 1995 QQ || 17 august 1995 ||  || 
|-
| 18462 Riccò ||  || 26 august 1995 ||  || 
|-
| 18463 - ||  || septembrie 18, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 18464 - ||  || septembrie 19, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 18465 - ||  || septembrie 22, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 18466 - ||  || septembrie 24, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 18467 - ||  || septembrie 22, 1995 ||  || K. Endate, 
|-
| 18468 - ||  || octombrie 27, 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18469 Hakodate ||  || octombrie 20, 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 18470 ||  || octombrie 27, 1995 || Kushiro || , 
|-
| 18471 - ||  || octombrie 20, 1995 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 18472 - ||  || noiembrie 12, 1995 ||  || K. Endate, 
|-
| 18473 - ||  || noiembrie 15, 1995 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 18474 ||  || noiembrie 18, 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 18475 - ||  || noiembrie 27, 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18476 - ||  || noiembrie 27, 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18477 - ||  || noiembrie 16, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 18478 - ||  || noiembrie 17, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 18479 - || 1995 XR || decembrie 12, 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18480 - || 1995 YB || decembrie 17, 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18481 - || 1995 YH || decembrie 17, 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18482 - || 1995 YO || decembrie 19, 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18483 - ||  || decembrie 26, 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18484 - ||  || decembrie 27, 1995 || Haleakala || NEAT
|-
| 18485 - || 1996 AB || ianuarie 1, 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18486 - ||  || ianuarie 13, 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18487 ||  || ianuarie 13, 1996 || Kushiro || , 
|-
| 18488 - ||  || ianuarie 13, 1996 ||  || , T. Urata
|-
| 18489 - ||  || ianuarie 26, 1996 ||  || 
|-
| 18490 - ||  || ianuarie 24, 1996 || Socorro || LINEAR
|-
| 18491 - ||  || februarie 23, 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18492 ||  || aprilie 8, 1996 ||  || 
|-
|  ||  || aprilie 17, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 18494 - ||  || aprilie 17, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 18495 - ||  || aprilie 20, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 18496 ||  || mai 9, 1996 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 18497 Nevězice ||  || iunie 11, 1996 || Kleť || , 
|-
| 18498 Cesaro || 1996 MN || iunie 22, 1996 ||  || 
|-
| 18499 - || 1996 MR || iunie 22, 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 18500 - ||  || iulie 14, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-